Десять самых замечательных видов () — список из десяти наиболее примечательных биологических видов живых существ (включая вымершие организмы), описанных в прошедшем году. Составлением списка занимается Международный отборочный комитет, состоящий из учёных, являющихся специалистами в области биологической таксономии или в смежных с ней областях. В список включаются виды, в каком-то смысле выделяющиеся среди описанных: организмы, обладающие неожиданными свойствами, обитающие в таких местах, в которых, кроме них, почти никто не живёт, самые крошечные или самые большие представители некоторого таксона достаточного высокого ранга. Список публикуется  (США) ежегодно в мае, эта публикация приурочена ко дню рождения Карла Линнея.

Общие сведения 

 был основан в 2007 году и вначале работал при Университете штата Аризона, позже он стал работать при Университете штата Нью-Йорк и в настоящее время (2014) базируется в городе Сиракьюс.

Списки объявляются в двадцатых числах мая, их публикация приурочена к 23 мая — дню рождения великого шведского естествоиспытателя Карла Линнея (1707—1778), «отца современной таксономии», создателя единой системы классификации растительного и животного мира, в которой были обобщены и в значительной степени упорядочены знания всего предыдущего периода развития биологической науки; ещё одной из заслуг Линнея стало определение понятия биологического вида, внедрение в активное употребление биноминальной (бинарной) номенклатуры и установление чёткого соподчинения между систематическими (таксономическими) категориями. Первый такой список был опубликован в 2008 году; он был посвящён видам, описанным в год 300-летней годовщины со дня рождения Линнея. По словам , директора Института (а с начала 2014 году — также президента ), целью данной инициативы является «привлечение внимания к кризису биоразнообразия и никому не известным исследователям, которые продолжают открывать и описывать новые виды».

Учёные считают, что общее число видов, ещё не открытых наукой, составляется примерно 10 миллионов, то есть примерно в пять раз превышает число уже описанных видов.

Число видов живых организмов, описанных в 2013, 2014 и 2015 годах, было примерно одинаковым — по 18 тысяч. Председателем отборочного комитета в 2014—2016 годах был зоолог из  (Мадрид, Испания) доктор Антонио Вальдекасас (Antonio Valdecasas). По его мнению, высказанному в 2014 году, анализ списка видов, описанных в 2013 году, в котором присутствуют 2-килограммовое млекопитающее и 12-метровое дерево, показал, что и в наше время открытия можно сделать не только на микроскопическом уровне, что открыты и описаны ещё далеко не все «большие» виды.

По мнению журналиста Кирилла Стасевича, списки, подобные Top 10 New Species, очень важны, поскольку делают более наглядным предмет разговора о многообразии живой природы, о необходимости сохранять биоразнообразие, о том, что наше благополучие зависит от благополучия наших соседей, «какими бы странными на вид они ни казались».

Статистика 
Всего в списки, опубликованные в период с 2008 по 2017 год, был включён 101 вид (в 2013 году два вида грибов были включены в один пункт списка). Среди них большинство составили представители царства животных (71 видов; из них восемь относились к вымершим видам), царство растений было представлено 16 видами, царство грибов — восемью, четыре вида относились к бактериям, два вида — к протистам.

Сводный список видов 
Научные названия видов указаны согласно исходным спискам Международного института по исследованию видов. В столбце «Год» указан год публикации списка, в столбце «Вышестоящие таксоны» — царство (обычно) и ещё один характерный таксон достаточно высокого ранга, в которые входит вид.

Список самых замечательных видов предназначен в том числе и для привлечения внимания к тем незаметным героям, которые пытаются преодолеть кризис биоразнообразия, работая над завершением инвентаризации растений, животных и микроорганизмов нашей планеты. Год за годом небольшое сообщество систематиков уверенно движется по пути познания разнообразия жизни и тех удивительных способов приспособления, с помощью которых видам удаётся выжить в нашем мире.

См. также 
 Память о Линнее

Примечания

Ссылки 
 Top 10 New Species — 2018
 Top 10 New Species — 2017
 Top 10 New Species — 2016
 Top 10 New Species — 2015
 Top 10 New Species — 2014
 Top 10 New Species — 2013
 Top 10 New Species — 2012
 Top 10 New Species — 2011
 Top 10 New Species — 2010
 Top 10 New Species — 2009
 Top 10 New Species — 2008
 International Institute for Species Exploration
 International Institute for Species Exploration. About Us

 
 
 

 
 

Появились в 2008 году
Списки таксонов
Биологическая систематика